Le sigle ECRIN peut signifier selon le contexte :
 Le Concours e3a, un concours commun pour l'admission dans les écoles d'ingénieurs ou groupes d'écoles suivantes : ENSAM ParisTech, ESTP, EUCLIDE, ARCHIMÈDE.
 Entreposage Confiné de Résidus Issus de la conversioN : une installation nucléaire de base située à l'intérieur du site de l'Usine Areva Malvési.